Oldřich III. Sponheimský ( Ulrich III. von Spanheim, 1220 – 27. října 1269, Cividale del Friuli) byl korutanský vévoda a kraňský markrabě, prvorozený syn vévody Bernarda II. a Judity, dcery českého krále Přemysla Otakara I. Díky strýci Václavovi byl Oldřich v rozmezí let 1237–1248 vévoda Břeclavský.

Život 
V lednu roku 1246 vpadl v čele českého vojska do Rakous, aby byla "připomenuta" dohoda o zasnoubení Vladislava, staršího syna českého krále Václava I., s Gertrudou Babenberskou, neteří rakouského vévody Fridricha Bojovného. Početnější české vojsko však bylo 26. ledna 1246 u Lávy zaskočeno rakouskými silami a v poli poraženo. Ve Fürstenbuch od vídeňského měšťana Janse Enikela se dochoval podrobný popis bitvy i Oldřicha a jeho českých společníků.

Roku 1248 se oženil s Anežkou, vdovou po posledním Babenberkovi Fridrichovi, která byla dědičkou Kraňska a stal se vládcem Kraňska. Z manželství se narodil syn Jindřich a dcera Anežka, oba však zemřeli v útlém dětství a Anežka je záhy následovala. Bezdětný Oldřich se rychle oženil s Anežkou Bádenskou, dcerou Gertrudy Babenberské. Manželství bylo neplodné a Oldřich i přes existenci dvou levobočných synů přenechal na základě smlouvy z Poděbrad Korutany a Kraňsko svému bratranci českému králi Přemyslovi. Vynechal tak z dědictví svého mladšího nezvedeného bratra Filipa, který se jako muž církve právě nechoval. Oldřich zemřel v říjnu 1269 v Cividale del Friuli a byl pohřben v místní katedrále.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 
  Rodokmen rodu Sponheimů
  Genealogie
 Oldřichova pečeť

Sponheimové
Kraňská markrabata
Korutanští vévodové
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1269
Úmrtí 27. října
Úmrtí ve Furlánsku-Julském Benátsku
Pohřbení ve Furlánsku-Julském Benátsku
Muži